

Geografia 
 Dolin – isola dell'arcipelago delle isole Quarnerine, Croazia

Persone 
 Anton Dolin – ballerino e coreografo britannico
 Boris Genrichovič Dolin – regista sovietico 
 Gigi Dolin – ring name della wrestler statunitense Priscilla Lee Kelly